Чемпіонат Туреччини з футболу 2020—2021 — 63-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Чемпіоном став Бешикташ.

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

Примітки
4 Гравець забив 4 голи(H) — Вдома(A) — Гості

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Суперліги  
 Суперліга Туреччини на soccerway 

2021
Туреччина
Туреччина
2020 у турецькому спорті
2021 у турецькому спорті